Asklepiodotos (lateinisch Asclepiodotus) war ein männlicher Name im antiken Griechenland. Bekannte Namensträger sind:
 Asklepiodotos (Militärschriftsteller), Verfasser der Schrift Taktiká kephálaia
 Asklepiodotos von Alexandria, Philosoph (Neuplatoniker), 5. Jahrhundert
 Iulius Asclepiodotus, Prätorianerpräfekt, 3. Jahrhundert